Sonate pour clarinette et piano peut désigner :
 Sonate pour clarinette et piano de Leonard Bernstein
 Sonates pour clarinette et piano de Johannes Brahms
 Sonate pour clarinette et piano de Paul Ladmirault
 Sonate pour clarinette et piano de Felix Mendelssohn
 Sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc
 Sonate pour clarinette et piano de Camille Saint-Saëns.